Pop este unul din cele mai frecvente nume de familie românești.

Personalități
 Adrian Pop (1968) – scrimer olimpic.
 Anamaria Pop (1952) – poetă și traducătoare
 Anca Pop (1984-2018) - cântăreață canadiană de origine română 
 Andrei Pop – avocat
 Augustin Pop (1952-1998) – poet și scriitor.
 Augustin Z.N. Pop (1910-1988) – eminescolog și scriitor.
 Aurel Pop (1949) – editor, poet, publicist, critic și istoric literar.
 Claudiu-Lucian Pop (n. 1972) - episcop de Cluj-Gherla
 Coriolan Pop (1864-1919) – avocat, politician.
 Dariu Pop (1887-1965) – scriitor, compozitor.
 Dionisie Pop Marțian (1829-1865) – statistician și economist.
 Dumitru Pop (1927-2006) – folclorist
 Emil Pop (1897-1974) – botanist.
 Emil Pop – avocat
 Gavriil Pop (1818-1883) – poet și istoric.
 Gheorghe Pop de Băsești (1835-1919) – politician.
 Grigore Traian Pop (1939) – eseist.
 Ioan Pop – avocat.
 Ioan Pop (1954) – scrimer olimpic.
 Ioan Pop de Popa (1927-2021) - profesor doctor, medic cardiolog
 Ioan-Aurel Pop (1955) – istoric.
 Ioan Es. Pop (1958) – poet.
 Ioan Pop-Florantin (1843-1936) – estetician.
 Ioan Pop din Unguraș – pictor.
 Ion Pop (1941) – poet și istoric literar.
 Ion Pop-Reteganul (1853-1905) – folclorist.
 Ionel Pop (1889-1985) – avocat.
 Irineu Pop (1953) – arhiepiscop.
 Iulian Pop (1880-1923) – avocat, primar al orașului Cluj.
 Iustin Pop (1875-1943) – avocat.
 Laurențiu Pop – avocat.
 Leonida Pop (1831- 1908) – general 
 Marcel Pop-Corniș (1946) – scriitor, critic, traducător
 Mihai Pop (1907-2000) – folclorist și etnolog.
 Mihai Pop Bruchenthal (1908-1989) – profesor de muzică și compozitor.
 Mircea Alexandru Pop (1926) – doctor, scriitor.
 Napoleon Pop (1945) – economist.
 Nicolae Pop (1884-1971) – pictor.
 Petru Pop de Daia – secretar al lui Inochentie Micu Klein
 Ramona Pop (1977) – politiciană germană
 Ramona Pop (atletă) (1983) – atletă
 Sânziana Pop (1939) – scriitor, jurnalist.
 Sever Pop (1901-1961) – lingvist.
 Sever Pop de Băsești – avocat.
 Sigismund Pop – politician.
 Simion Pop (1930-2008) – publicist, scriitor și diplomat.
 Simona Pop (1988) – scrimeră.
 Ștefan Cicio Pop (1865-1934) – președinte al Camerei Deputaților
 Ștefan Pop – inginer agronom
 Teodor Pop (1782-1835) – profesor în Blaj.
 Traian Pop (1885-1960) – jurist.
 Valeriu Pop – politician.
 Vasile Gherman Pop (1850-1909) – filolog.
 Vasile Ladislau Pop (1819-1875) – jurist
 Zoe Pop Ana (1953) – sculptor

Vezi și 
 Popa
 Popescu
 Popești
 Popp
 Pap
 Papp
 Popov
 Popovici
 Popoviciu

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale